Ски́дмор () — английская фамилия и топоним.

По данным 2014 года, фамилия Скидмор занимала 25 144-е место по распространённости в мире: её носили 21 454 человека.Распространённость фамилии по странам и территориям:

Известные носители 
Основная статья: 
Фамилия
  (род. 1942) — английский джаз-саксофонист.
  (род. 1993) — американский фотограф.
  (1568—1619) — английский , придворный Елизаветы I.
  (род. 1951) — английский дирижёр, худрук хора , музыковед и историк музыки.
  (1916—1998) — английский джаз-саксофонист.
  (род. 1981) — британский политик и писатель-историк; глава  (2018—2020).
  (1897—1962) — американский архитектор, сооснователь компании Skidmore, Owings & Merrill.
  (род. 1959) — австралийский вице-маршал ВВС.
  (род. 1968) — австралийский антрополог, помощник вице-канцлера Квинслендского университета (2014—2016) и Университета Тасмании (2016—2018).
 Скидмор, Томас (1790—1832) — американский политик и политфилософ, сооснователь и лидер Партии трудящихся Нью-Йорка.
  (1932—2016) — американский историк, специализировавшийся на истории Бразилии.
  (1817—1896) — британский мастер по металлу.
 Скидмор, Элиза (1856—1928) — американская писательница, географ и фотограф; первая женщина-член Национального географического общества.
Второе имя
  (1830—1905) — член-учредитель и почетный вице-президент Национального общества Дочерей американской революции, спонсор Нью-Йоркского филармонического оркестра.
  (1853—1931) — основательница .

Топонимы США 
  — город в Миссури.
  — поселение в Техасе.

Прочее 
  — колледж в г. Саратога-Спрингс (штат Нью-Йорк, США).
  — фонтан в г. Портленд (Орегон, США).

См. также 
 Skidmore, Owings & Merrill — американское архитектурное бюро.

Примечания